

Botanique 
 Le verjus est un jus de fruit acide extrait de raisins blancs ou rouges.
 Les verjus sont par extension les raisins non arrivés à maturité utilisés pour la production de verjus.

Patronymes 
 François Verjus (1633-1710) est évêque français.
 Henri Verjus (1860-1893) : missionnaire français.
 Louis de Verjus est un homme politique français du .

Fiction 
 Odilon Verjus est une série de bande dessinée par Yann Le Pennetier et Laurent Verron.

Toponyme 
 Lac Verjus, un lac de l'Abitibi-Témiscamingue, Québec, Canada